Woyzeck  este titlul unei piese neterminate de Georg Büchner, rescrisă, finisată și interpretată masiv, prezentată în prima sa variantă („în premieră absolută”), în anul 1913.

Woyzeck se mai poate referi și la cele de mai jos:

Adaptări de scenă, film și televiziune 
 Woyzeck, film de televiziune german din 1966, adaptare directă a originalului, regizat de Rudolf Noelte;
 Woyzeck (film din 1979), adaptare directă a piesei, regizat de Werner Herzog;
 Woyzeck (film din 1994), adaptare filmică ungară a piesei din 1994;
 Woyzeck, film de televiziune german din 2013, adaptare cu Tom Schilling în rolul Woyzech și
 Woyzeck (muzical), adaptare muzicală de scenă din anul 2000.

A se vedea și 
 Wozzeck (dezambiguizare)

Nume proprii